Jinka är en ort i Etiopien.   Den ligger i regionen Southern Nations, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Addis Abeba. Jinka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jinka är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Jinka. Runt Jinka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Jinka är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Jinka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Southern Nations